Oberasbach ist der Ortsname von:

 Oberasbach, Stadt im Landkreis Fürth, Bayern
 Oberasbach (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Oberasbach (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Oberasbach (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Oberaspach
 Oberaschbach